Velika Ljubušnja je planina u BiH.

Položaj 
Nalazi se u općini Gacko. Najviši vrh planine je na 2238 m.

Izvori 

Planine u Bosni i Hercegovini
Gacko